Ashes to Ashes (korteverhalencollectie), een verhalencollectie van de auteur Abraham Rodríguez, Jr.
 Ashes to Ashes (televisieserie), een spin-off van de serie Life on Mars
 Ashes to Ashes (Only Fools and Horses), een aflevering van de serie Only Fools and Horses
 Ashes to Ashes (Voyager), een aflevering van de serie Star Trek: Voyager
 Ashes to Ashes (CSI), een aflevering van de serie CSI: Miami
 Ashes to Ashes (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de serie Beverly Hills, 90210.
 Ashes to Ashes (film), een film van Wayne Gerard Trotman
 Ashes to Ashes (toneelstuk), een toneelstuk van Harold Pinter
 Ashes to Ashes (David Bowie), een lied van David Bowie
 Ashes to Ashes (Faith No More), een lied van Faith No More.